Un sanctuaire est un lieu sacré consacré à une divinité ou un lieu où on conserve une relique sacrée ou une icône objet de vénération de la part des croyants.

Littérature 
 Sanctuaire (Sanctuary) est un roman de William Faulkner publié en 1931.
 Le Sanctuaire est un roman de Anne Robillard publié en 2011.
 Sanctuaire est une bande dessinée de Xavier Dorison et Christophe Bec.
 Le Sanctuaire est un lieu sacré de l'univers Saint Seiya.

Télévision 
 Sanctuary est une production canadienne réalisé par Damian Kindler mettant en scène Amanda Tapping
 Sanctuaire est un épisode de la série La Treizième Dimension
 Sanctuaire est un épisode de la série télévisée Angel
 Sanctuaire est une série télévisée française diffusée en 2015
 Sanctuaire est un téléfilm de 2015 d'Olivier Masset-Depasse

Cinéma 
 Sanctuaire (Sanctuary) est un film américain réalisé par Tony Richardson en 1961.
 Sanctuaire (La chiesa) est un film italien réalisé par Michele Soavi en 1989.
 Le Sanctuaire (The Hallow) est un film américain réalisé par Corin Hardy en 2015.

Religion 
 Le sanctuaire est, dans les églises de rite byzantin — églises orthodoxes et églises catholiques de rite byzantin —, la partie de l'édifice réservée au clergé dans laquelle sont effectués les rites non publics de la liturgie ;
 un sanctuaire est, dans l’Église catholique, un édifice ou un lieu sacré accueillant des pèlerinages et reconnu notablement important par l’ordinaire du lieu.

Divers 
Sanctuaire de la Vérité, bâtiment en bois d'architecture naïve voulant montrer la sagesse de l'Asie.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre